Calf, en vieux norrois Kalfr, est un terme anglo-saxon qui désigne un îlot.

On le retrouve dans :
 Calf of Man, un îlot au sud de l'île de Man ;
 Calf of Eday, un îlot dans les Orcades en Écosse ;
 Calf of Flotta, un îlot dans les Orcades en Écosse.

Il peut s'agir également de l'acronyme de la communauté d'agglomération de Loire Forez, un ancien EPCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes, siégeant à Montbrison.